La Supercoppa d'Ucraina 2006 (ufficialmente ) è stata la terza edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 16 luglio 2006 allo Stadio Čornomorec' di Odessa tra lo Šachtar, vincitore della Vyšča Liha 2005-2006, e la Dinamo Kiev, vincitrice della Coppa d'Ucraina 2005-2006.

A conquistare il titolo è stata la Dinamo Kiev che ha vinto per 2-0 con reti di Marjan Marković e Arcëm Mileŭski.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2006
2006
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Odessa